Lindokuhle est un prénom masculin sud-africain dérivé de Lindo et peut désigner:

Prénom
Lindokuhle Mbatha (né en 1991), joueur sud-africain de football
 (né en 1985), joueur sud-africain de football
 (né en 1981), joueur sud-africain de basket-ball
 (né en 1991), joueur sud-africain de rugby

Voir aussi

Homonymie de prénom